Honey – amerykański film z 2003 roku, reż. Bille Woodruff
 Honey – właśc. Honorata Skarbek, polska piosenkarka
 Honey – album muzyczny Honoraty „Honey” Skarbek
 Honey – album muzyczny Katy B
 „Honey” – piosenka wykonywana przez Mariah Carey

Zobacz też